Mona Barthel e Anna-Lena Friedsam erano le detentrici del trofeo, ma sono state eliminate ai quarti di finale.

In finale Ashleigh Barty e Jennifer Brady hanno sconfitto Desirae Krawczyk e Bethanie Mattek-Sands con il punteggio di 6-4, 5-7, [10-5].

Teste di serie 

  Desirae Krawczyk /  Bethanie Mattek-Sands (finale) 
  Xu Yifan /  Zhang Shuai (quarti di finale)

  Hayley Carter /  Luisa Stefani (primo turno) 
  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (primo turno)

Wildcard 

  Julia Middendorf /  Noma Noha Akugue (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2021